Allvar Gullstrand – oculista svedese
Gullstrand – cratere lunare